de betekenis 'verzameling':
 verzameling gegevens:
 computerbestand of file
 papieren bestand in plaats van een computerbestand
 bevolkingsbestand, dus van mensen
 de betekenissen verwant aan 'bestaan, stabiel zijn'
 wapenstilstand of staakt-het-vuren tussen strijdende partijen
 bestand zijn, ergens tegen kunnen